Općina Stolac kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Općina Stolac (kommun i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Opština Berkovići, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar